Adorf ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Adorf/Erzgeb., Ortsteil der Gemeinde Neukirchen im Erzgebirgskreis in Sachsen
 Adorf/Vogtl., Stadt im Vogtlandkreis in Sachsen
 Adorf (Diemelsee), Ortsteil der Gemeinde Diemelsee im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen
 Adorf (Twist), Ortsteil der Gemeinde Twist im Landkreis Emsland in Niedersachsen

In der Geologie:
 Adorf-Stufe oder Adorfium, regional verwendete Bezeichnung für die unterste Stufe im unteren Oberdevon 

Adorf ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Adorf (* 1969), deutscher Rennfahrer
 Johannes Adorf († 1505), deutscher katholischer Theologe
 Mario Adorf (* 1930), deutscher Schauspieler
 Stella Maria Adorf (* 1963), deutsche Schauspielerin

Siehe auch: